

Toponyme 

 Signes : commune française, située dans le département du Var

Œuvre 

 Signes : film de science-fiction au sujet des agroglyphes réalisé par M. Night Shyamalan et distribué en 2002
 Signes : ballet de Carolyn Carlson créé par l'Opéra de Paris en 1997
 Signes : ouvrage de phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty
 Signes : revue de design graphique.

Voir aussi

Mathématiques 

 Règle des signes : théorème de mathématiques élémentaires
 Signes plus et moins : symboles utilisés pour représenter les opérations d’addition et de soustraction

Langage 

 Langue des signes : langue gestuelle que les personnes atteintes de surdité ont développée pour communiquer
 Révolution des signes : réforme de l'orthographe turque (1928)

Divers 

 
 Signes, est une émission de télévision en Suisse. 
 Signes extérieurs de richesse : film de Jacques Monnet sorti en 1983